ASV Hamm ist die gängige Bezeichnung folgender Sportvereine:
 ASV Hamm 04/69 Handball, Handballabteilung des ASV Hamm
 die 1998 aufgelöste Eishockeyabteilung „Hammer Eisbären“, siehe dazu Eishockey in Hamm
 die restlichen verbliebenen Abteilungen des ASV Hamm: ASV Hamm Tennis; ASV Hamm 04/69 Tischtennis.